vietnamesisch steht für:
 den Staat Vietnam betreffend
 das Volk der Vietnamesen betreffend
 Vietnamesische Sprache, eine austroasiatische Sprache
 Vietnamesische Küche, Kochstile und kulinarische Spezialitäten Vietnams

Siehe auch: